La BWMF Cup és un torneig de waterpolo organitzat per l'associació sense ànim de lucre Be Water My Friend. El torneig es va realitzar per primera vegada l'any 2013 a Andorra la Vella, passant a disputar-se a Lloret de Mar a partir de l'any 2015.
El torneig està dividit en diverses categories: sub-13 i sub-15 des de la primera edició i sub-18 des de la quarta ampliant-se any rere any el nombre d'equips participants, molts d'ells provinents de fora de l'estat espanyol. Cal destacar, a més, que des de l'edició de 2014, el campió del torneig infantil es classifica per al Waterball World Festival de la temporada següent que es disputa a Rosolina (Itàlia).

Historial

Infantil (sub-13)

Cadet masculí (sub-15)

Cadet femení (sub-15)

Júnior masculí (sub-18)

Júnior femení (sub-18)

Medaller

Infantil (sub-13)

Cadet masculí (sub-15)

Cadet femení (sub-15)

Júnior masculí (sub-18)

Júnior femení (sub-18)

Total

Referències

Enllaços externs 
 Lloc web oficial del torneig 

Competicions de waterpolo a Catalunya
Competicions esportives a Andorra